Joan de Ribera (Sevilla, ? - ? 1611) 
 Joan Ribera Díaz (Figueres, 1957), pedagog 
 Joan Ribera i Masó, conegut com a Nan Ribera (Girona, 1975), futbolista català